

Новий Сельць — село в гміні Жевне Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Новий Сельць — село в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства